Идвал Хьюберт Эдвардс (; 5 апреля 1895, Фридом, Нью-Йорк, США — 25 ноября 1981, Алегзандрия, Виргиния, США) — американский военный деятель, генерал-лейтенант ВВС США. Командующий  (1946—1947). Кавалер медали «За выдающуюся службу» (трижды).

Родился в Нью-Йорке в семье баптистского священника. По окончании в 1914 году  стал учителем, а затем дослужился до директора школы. В 1916 году поступил в Брауновский университет, однако в следующем году, в разгар Первой мировой войны, ушёл в Армию. В 1918 году был переведён в  и выучился на лётчика. В 1920 году женился, имел двух дочерей. В том же году был повышен в звании до капитана, а затем был командиром нескольких эскадрилий, служил как в США, так и за рубежом. В 1931 году окончил , в 1935-м — , в 1938-м — . Начало Второй мировой войны встретил в звании полковника на службе в генеральном штабе Воздушного корпуса. Занимал ряд ответственных постов, в том числе был ассистентом начальника штаба по подготовке при генеральном штабе Военного министерства (1942—1943, 1945—1946), начальником штаба  (1943), заместителем командующего ВВС США в  (1944—1945). С 1946 по 1947 год находился на должности командующего . В том же году, после учреждения Военно-воздушных сил США, был назначен на пост заместителя начальника  по личному составу. На данной должности разработал план  в ВВС и занимался его приведением в жизнь, благодаря чему в Военно-воздушных силах к 1952 году была полностью искоренена сегрегация. В дальнейшем занимал посты заместителя начальника штаба по операциям в штабе ВВС (1950—1951) и коменданта  (1951—1953). В 1953 году ушёл со службы, но в следующем году вернулся, а в 1954 году окончательно вышел в отставку в звании генерал-лейтенанта. На пенсии продолжил заниматься общественной деятельностью в военной сфере. Скончался в возрасте 86 лет и был похоронен с военными почестями на Арлингтонском национальном кладбище.

Биография

Молодые годы 
Идвал Хьюберт Эдвардс родился 5 апреля 1895 года во , штат Нью-Йорк. Родители — Саруия Томас (1870–1963) и Дэниэл Кардиган Эдвардс (1860–1931). Отец, по происхождению из Уэльса, был баптистским священником и служил в церквях по всему штату Пенсильвания. Включая Идвала, у четы Эдвардсов было шестеро детей: Энн (1893—1993), Криддвин (1898—1982), Уильям (1900—1963), Мэри (1902—1985), Дэниэл (1908—1985).

В 1910 году Эдвардс поступил в , который с отличием окончил в 1914 году. После этого избрал профессию преподавателя, а затем стал директором школы в , недалеко от Скрантона, штат Пенсильвания. Осенью 1916 года Эдвардс поступил в Брауновский университет.

Военная служба 
В 1917 году Эдвардс вступил в Армию США. 15 августа того же года он получил звание второго лейтенанта , а 26 октября — . В феврале 1918 года Эдвардс был переведен в , где получил  и начал работать лётным инструктором. 20 июня того же года он был временно повышен до первого лейтенанта, а 8 сентября 1919 года получил постоянное звание первого лейтенанта.

В 1920 году Эдвардс женился на Кэтрин Бирман Эдвардс (1896—1990), выпускнице Блумсберга (1915). У них родились две дочери — Энн и Кэтрин.

1 июля 1920 года Эдвардс был повышен в звании до капитана. После окончания Первой мировой войны он служил на базах как за рубежом, так и в США. C 24 мая по 26 июня 1923 года Эдвардс был командиром   на авиабазе , Филиппины, а с 1 мая 1929 года по 2 мая 1930 года — 53-й учебной эскадрильи  на авиабазе , штат Калифорния.

Эдвардс активно занимался повышением своей образованности и посещал различные военные учебные заведения. Так, в 1931 году он окончил  на авиабазе Лэнгли, а в 1935 году —  на базе Форт-Ливенворт, штат Канзас. 1 августа того же года Эдвардс был повышен в звании до . С 31 мая 1936 года по 3 июля 1937 года он был командиром   на авиабазе , территория Гавайи. В 1938 году Эдвардс окончил  в Вашингтоне, округ Колумбия. 17 июня того же года он был временно повышен в звании до . Эдвардс имел квалификацию , .

В 1938—1940 годах Эдвардс служил в генеральном штабе Воздушного корпуса. 18 августа 1940 года он получил постоянное звание подполковника, а 21 января 1941 года был повышен до . Уже после начала Второй мировой войны, с 26 декабря 1940 года по 12 марта 1942 года Эдвардс находился на должности начальника базовой лётной школы на авиабазе  близ Сан-Антонио, штат Техас. 24 мая 1942 года он был повышен в звании до . С 12 мая 1942 года по 15 мая 1943 года Эдвардс занимал пост ассистента начальника штаба по подготовке (G-3) при генеральном штабе Военного министерства. 1 февраля 1943 года он был повышен в звании до генерал-майора. После этого Эдвардс занимал посты начальника штаба  (1943) и заместителя командующего ВВС США в  (1944—1945).

С 14 февраля 1945 года по 10 июля 1946 года Эдвардс во второй раз занимал должность ассистента начальника штаба по подготовке (G-3). С 2 марта 1946 года по 14 августа 1947 года он был  . 1 октября 1947 года Эдвардс был повышен в звании до генерал-лейтенанта. Он стал единственным выпускником Блумсберга, достигшим такого высокого воинского звания. Уже после учреждения Военно-воздушных сил США, с 10 октября 1947 года по 29 февраля 1950 года Эдвардс занимал пост заместителя начальника штаба по личному составу в  в Вашингтоне, округ Колумбия.

Работа по ликвидации сегрегации в ВВС 
27 августа 1942 года Эдвардс стал членом Консультативного комитета по вопросам политики негритянских войск во главе с Джоном Макклоем, ассистентом военного министра Генри Стимсона, на который были возложены задачи по сбору информации о ситуации с . После неоднократных просьб Макклоя к Стимсону о пересмотре расовой политики, 1 октября 1945 года новоназначенный военный министр Роберт Паттерсон учредил совет по вопросам политики использования потенциала негритянского личного состава во главе с генерал-лейтенантом . Выпущенный советом Гиллема доклад содержал в себе рекомендации по пересмотру расовой политики и комплектации воинских формирований на основании того, что негры располагают конституционным правом на военную службу и что армия обязана наиболее эффективно использовать потенциал каждого солдата. Тем не менее, отчёт был подвергнут критике со стороны самого Макклоя, а также представителей военных кругов. Так, Эдвардс, в целом согласившись с рекомендациями, отметил, что в попытке увеличения числа негров на военной службе армия должна признать «неумелость и ограниченность возможностей негритянских солдат», а также предложил начать реализацию новой политики лишь «при должном учете всех факторов, таких как общественное мнение, военные требования и военная ситуация». В апреле 1947 года  генерал-лейтенант  привлёк Эдвардса к решению вопроса с размерами и количеством воинских частей, задействованных в претворении в жизнь рекомендаций совета Гиллема. Эдвардс приступил к реализации программы интеграции в ВВС, однако лишь в рамках эксперимента на примере небольших воинских формирований и только с точки зрения военной эффективности.

Обладая по должности обширным опытом в области межрасовых отношений, Эдвардс был осведомлён о военных достижениях сегрегированных подразделений, в особенности «Пилотов из Таскиги», считая при этом, что сегрегация не является продуктивной и ведёт лишь к конфликтам среди личного состава. После выделения ВВС в отдельный вид войск Эдвардс поручил члену штаба полковнику Джеку Марру провести исследование существующей расовой политики и её применения в ВВС. В то же время начальник штаба ВВС Карл Спаатс своим приказом создал группу по пересмотру расовой политики под началом генерал-майора . Проведённая Эдвардсом, Марром и Наджентом работа привела к созданию плана по полной интеграции ВВС на основании заключений о том, что способности и обучаемость квалифицированных лётчиков-негров находятся на одном уровне с белыми. По решению министра военно-воздушных сил Стюарта Саймингтона формулирование конкретных положений плана было возложено именно на Эдвардса, который отмечал, что нынешняя политика ВВС по использованию чернокожего личного состава является «расточительной, вредной для военной эффективности и военного применения». План включил в себя полную отмену 10-процентных квот и перевод квалифицированных специалистов-негров в белые подразделения, объединение сегрегированных казарм, набор, продвижение в званиях и отчисление с военной службы вне зависимости от расовой принадлежности, что наделяло афроамериканцев всеми привилегиями службы в ВВС.

26 июля 1948 года президент Гарри Трумэн подписал  о полной отмене расовой сегрегации в вооруженных силах. 6 апреля 1949 года министр обороны Луис Джонсон подписал отдельную директиву, которая полностью повторила распоряжение Трумэна, но также и обозначила приверженность стратегии равных возможностей в отношении всех военнослужащих. В том же месяце на конференции командующих ВВС Эдвардс объявил о принятии плана интеграции ВВС, отметив, что первым интегрированным подразделением станет именно , входящее в состав «Лётчиков из Таскиги». Также он отметил, что любые проблемы, связанные с реализацией распоряжения главнокомандующего, будут «сведены к минимуму, если командиры возьмут реализацию этой политики под свое личное наблюдение и будут осуществлять позитивный контроль». К концу 1949 года 7 тысяч человек продолжало служить в формированиях, полностью состоящих из негров, 11 тысяч — в смешанных, а ещё 7 тысяч только готовилось перейти в белые части, но уже в 1952 году было распущено и интегрировано последнее подразделение, полностью состоящее из чернокожих, что положило таким образом конец сегрегации в ВВС.

Последующая карьера 

с 1 марта 1950 года по 1 июля 1951 года Эдвардс находился на должности заместителя начальника штаба по операциям в штабе ВВС. В том же году он получил премию «За выдающиеся заслуги» от Ассоциации выпускников Блумсберга. На церемонии Эдвардс был назван «верным защитником чести нашей нации», отметив в свою очередь, что высоко оценивает влияние Блумсберга на свою жизнь.

С 1 августа 1951 года по 15 апреля 1953 года Эдвардс занимал пост коменданта  на авиабазе , штат Алабама. В том же году он возглавил комитет по оценке противовоздушной обороны США при президенте Дуайте Эйзенхауэре. 23 февраля 1953 года Эдвардс ушел с активной военной службы. В том же году он стал кандидатом на должность  Агентства национальной безопасности. 3 февраля 1954 года Эдвардс вернулся на действительную военную службу и снова поступил на работу в штаб-квартиру ВВС, заняв должность заместителя начальника штаба по личному составу. Также он был членом оборонного наблюдательного комитета по вопросам военнопленных и президентом специального совета офицеров. 9 марта 1954 года Эдвардс вышел на пенсию в звании генерал-лейтенанта.

Последние годы Эдвардс жил с женой в доме на Мид-стрит в Арлингтоне, штат Виргиния. В 1955—1956 годах он состоял в экспертном комитете при министре обороны Чарлзе Уилсоне во главе с его ассистентом , приняв таким образом участие в составлении , разработанного по указанию Эйзенхауэра для борьбы с техниками «промывки мозгов», которым подверглись американские военнопленные во время Корейской войны. Также Эдвардс был членом комитета при председателе Объединённого комитета начальников штабов по вопросам реформирования , занимал пост председателя исполнительного совета «Air Force Historical Foundation», являлся президентом «», а также «» в Вашингтоне, округ Колумбия.

Идвал Хьюберт Эдвардс скончался 25 ноября 1981 года в возрасте 86 лет от сердечно-лёгочной недостаточности в  в Алегзандрии, штат Виргиния. Он был похоронен с воинскими почестями на Арлингтонском национальном кладбище (участок 8, могила 9084). Жена Эдвардса, умершая в 1990 году, была похоронена рядом с ним.

Награды 
Государственные
 с двумя пучками дубовых листьев (первые две от Армии, третья от ВВС), орден «Легион почёта», , медаль «За Азиатско-тихоокеанскую кампанию», , медаль «За Американскую кампанию», медаль «За Европейско-африканско-ближневосточную кампанию» с четырьмя звездами за службу, медаль Победы во Второй мировой войне, медаль «За службу в оккупационной армии».
Иностранные
Орден Британской империи степени командора (Великобритания), орден Почётного легиона степени командора (Франция), военный крест 1939—1945 с пальмой (Франция), Орден Белого льва степени офицера (Чехословакия), военный крест 1939—1945 (Чехословакия).

Память 
В 2016 году в  в честь Кэтрин и Идвала Эдвардсов была учреждена стипендия Эдвардсов с капиталом в размере 2 миллионов долларов США для поддержки студентов — членов семей служащих и ветеранов ВВС США.

Примечания

Литература

Ссылки 

 Идвал Хьюберт Эдвардс на сайте ВВС США
 Идвал Хьюберт Эдвардс на сайте Find a Grave

Эдвардс, Идвал Хьюберт
Педагоги США
Военные лётчики США
Военачальники Второй мировой войны
Умершие от сердечной недостаточности
Похороненные на Арлингтонском национальном кладбище
История расовой сегрегации в США